Бероя (; IV век до н. э.) — супруга царя тавлантиев Главкия.

Биография 
Бероя происходила из эпирского царского рода. Она стала женой царя тавлантиев Главкия.

В 316 году до н. э. царь Эпира Эакид потерпел поражение в борьбе со своими врагами и был вынужден бежать из страны. Его друзья прибыли в Иллирию с маленьким Пирром — сыном Эакида и обратились за помощью к царю тавлантиев. После трогательной сцены, описанной древними авторами, Главкий согласился взять маленького эпирота под свою защиту и передал его своей жене, чтобы Бероя воспитала Пирра вместе с их собственными детьми. По замечанию Светлова Р. В., за таким красивым жестом лежал политический расчёт, так как муж Берои в условиях быстроменяющейся обстановки на Балканах рассчитывал теперь оказывать влияние на эпирскую политику. В жены Пирру была предназначена одна из дочерей Берои и Главкия.

Литература 
 Первичные источники
 Марк Юниан Юстин. Эпитомы сочинения Помпея Трога (XVII.3.18)
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Пирр (3)

 Ссылки
 

 Исследования
 Светлов Р. В. Войны античного мира. Походы Пирра. — М., 2003. — ISBN 5-17-016206-5.
 Эббот Дж. Пирр. Царь Эпира. — М., 2004. — ISBN 5-9524-0877-X.

 В художественной литературе
 Персонаж романа Вершинина Л. Р. «Лихолетье Ойкумены».

Пирриды	
Супруги правителей IV века до н. э.
Жёны иллирийских царей